Ibuki steht für:
 Ibuki (Schiff, 1907), Panzerkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Ibuki (Schiff, 1943), Schwerer Kreuzer, später ein Leichter Flugzeugträger, der Kaiserlich Japanischen Marine
 Ibuki (MSC-628), Minensuchboot der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1968–1984)
 Ibuki (Berg), Berg in den japanischen Präfekturen Shiga und Gifu
 Ibuki (Shiga), ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Shiga
 japanischer Name des Greenhouse Gases Observing Satellite, Erdbeobachtungssatellit der japanischen Raumfahrtbehörde

Personen:
 Bunmei Ibuki (* 1938), japanischer Politiker